Johrenia porteri är en flockblommig växtart som beskrevs av George Edward Post och Pierre Edmond Boissier. Johrenia porteri ingår i släktet Johrenia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
porteri